Jméno a příjmení Jimmy Justice nosí více různých osob:

 Jimmy Justice (herec) (1931–2007) – americký herec
 Jimmy Justice (hudebník) (* 1939) – britský hudebník
 Jimmy Justice (aktivista) – americký aktivista